Matteo Colapietra – militare italiano
 Raffaele Colapietra – storico italiano